MegaGame — российский журнал, посвящённый компьютерным играм. Издавался с 1998 года (первый номер вышел в декабре 1998) по 2001 год.

Описание 
Megagame представлял собой толстый глянцевый журнал с подробными прохождениями игр, в том числе старых игр 1980-х. Среди материалов были обзоры классических игр, игровые комиксы, обзоры и диалоги с читателями. В рецензиях MegaGame отсутствовала традиционная система оценок. Существовал также раздел о «железе» и юмористическая колонка «Три Краеведа». В отличие от других игровых журналов, Megagame редко ставил на обложку кадры или иллюстрации из игры — чаще всего обложку украшала какая-нибудь смешная фотография, не связанная с играми.

Журнал комплектовался диском, постером и наклейками. На диске, помимо описания игр и видео из них, были Demo-версии нескольких новых игр. В 2000 году журнал устроил оффлайн-праздник в Санкт-Петербурге, на который собралось несколько тысяч человек.

Основным рекламодателем журнала была компьютерная компания «Формоза». Однако рекламы журнал привлекал мало, а стоимость его производства и печати были высокими, что и послужило причиной закрытия. Сотрудники Megagame впоследствии работали в издательстве SUN Publishing до 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 Статья о причинах закрытия журнала
 История игровой журналистики. Другие журналы о компьютерных играх: ЛКИ, Megagame, PC Gamer

Журналы России о компьютерных играх
Печатные издания, возникшие в 1998 году
Печатные издания, закрытые в 2001 году